El término Saint-Thurien puede referirse a:

 Saint-Thurien, comuna francesa situada en el Eure.
 Saint-Thurien, comuna francesa situada en Finisterre.